Die KEB Hana Bank Korea Open 2018 waren ein Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2018, das vom 17. bis 23. September in Seoul stattfand. Das Hartplatzturnier der Kategorie International wurde parallel zu den Toray Pan Pacific Open 2018 in Tokio und den Guangzhou International Women’s Open 2018 ausgetragen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Seoul